Gamba All Blacks Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2008/09.

Clubes de futebol de Gana